Desa Puteran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Puteran (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,39), Jawa Barat, 
 Desa Puteran (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 108,20), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar